Тенисон има више значења:
 Тенисон (Висконсин)
 Тенисон (Индијана)